Siphon est un client de VoIP pour iPhone et iPod Touch 2, permettant aux abonnés de Free d'utiliser une freebox pour téléphoner en illimité (selon les conditions tarifaires).

L'appel se fait via le réseau Wi-Fi, en utilisant le protocole SIP (Session Initiation Protocol).

Siphon 2.0.1 est compatible avec le firmware 2.1 (et supérieur) de l’iPhone ou de l’Ipod Touch2. À noter que, pour utiliser ce service, il est nécessaire d'avoir un iPhone débloqué ("jailbreaké").

L’application est disponible dans Cydia et propose un mod (thème) qui permet de modifier légèrement l’apparence de Siphon.

Notes et références 

Logiciel de voix sur réseau IP